Salomon Lazare Johanet (1763-1824), personnalité politique française ;
 Gilles Johanet (1950-), haut fonctionnaire français.